Die Diamond Nine / Dynamic European Open 2012 waren das 122. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 8. bis 10. November 2012 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Nick van den Berg, der sich im Finale gegen den Italiener Fabio Petroni mit 11:5 durchsetzen konnte.

Ergebnisse 
Zunächst spielten in 32 Gruppen je vier Spieler im Gruppenmodus gegeneinander. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe spielten dann im Doppel-K.-o.-System die 16 Teilnehmer des Achtelfinals aus, ab dem das Turnier im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Weblinks 
 European Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
 European Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

122
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Treviso